Loudoun bezeichnet:

 Loudoun County, County im US-Bundesstaat Virginia in den Vereinigten Staaten 
 Loudoun Heights, gemeindefreies Gebiet in Loudoun County
 Loudoun Valley, Tal in Loudoun County  Loudoun Heights

Siehe auch:
 Bildnis Anne Loudoun, Lady Henderson of Fordell, Porträt, das die Malerin Angelika Kauffmann 1771 von der englischen Adeligen Anne Loudon anfertigte
 Loudoun Castle, Schottland
 Earl of Loudoun, schottischer Adelstitel